Aracoiaba (Ceará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Araçoiaba (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco